Jussy (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Genève

Jussy (Aisne)
Jussy (Moselle)
Jussy (Yonne)
ook:
Jussy-Champagne, Cher
Jussy-le-Chaudrier, Cher
Pers-Jussy, Haute-Savoie